Verband der Österreichischen Musikwirtschaft  é a empresa oficial que associa e representa as gravadoras da Áustria, tanto gravadoras grandes e extrageiras como pequenas locais. Também associada ao IFPI.

Ver também 
 Certificações de vendas de discos no mundo

Ligações externas 
 

Empresas da música
Membros da IFPI